Іванов Вадим Геннадійович (1943—1996) — радянський футболіст та футбольний тренер.
 Іванов Вадим Миколайович (1892—1962) — український вчений-терапевт, академік Академії медичних наук СРСР.